Финал Кубка Англии 1905 года () — последний матч 34-го розыгрыша Кубка Англии. Матч между бирмингемским клубом «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед» состоялся 15 апреля 1905 года на лондонском стадионе «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу бирмингемской команды. Оба гола забил Гарри Хэмптон.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk 

1905
Кубок Англии 1905
Кубок Англии 1905
Футбол в Англии в сезоне 1904/1905
Кубок Англии
События 15 апреля
Апрель 1905 года
Футбольные соревнования в Лондоне
1905 год в Лондоне